Ио́нов (Ио́нова) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 
 Ионов, Антон Кириллович (MC Молодой или Tony P.; 1983—2009) — российский рэп-исполнитель.

В 
 Ионов, Василий Иванович (1923—2010) — главный инженер НГДУ «Туймазанефть» в 1971—1981 годах, лауреат премии имени академика И. Губкина.
 
 Ионов, Владимир Николаевич (род. 1935) — русский поэт.
 Ионов, Вячеслав Николаевич (1940—2012) — советский гребец на байдарках, олимпийский чемпион.

Г 
 Ионов, Геннадий Владимирович (род. 1976) — российский футболист, игрок в мини-футбол.

И 
 Иван Ионов (род. 1979) — украинский диджей и радиоведущий.
 Ионов, Иван Михайлович (1906—1997) — оперный певец, солист Большого театра.
 Ионов, Илья Ионович (настоящая фамилия Бернштейн; 1887—1942) — российский революционер, издательский работник и поэт.

К 
 Ионов, Константин Владимирович (род. 1983) — российский футболист.

М 
 Ионов, Максим Викторович (род. 1976) — российский футболист.
 Ионов, Михаил Ефремович (1846—1924) — русский генерал от инфантерии, участник Туркестанских походов, губернатор Семиреченской области и наказной атаман Семиреченского казачьего войска.

Н 
 Ионов, Николай Иванович (1894–1965) — русский революционер, советский партийный и профсоюзный деятель.

П

С 
 
 Ионов, Станислав Фёдорович — тренер сборных СССР по самбо и дзюдо.



Составные фамилии 
 Пугачёв-Ионов, Дмитрий Павлович (1910—1988) — советский учёный, участник Великой Отечественной войны.

Топоним 
 Ионов — хутор в Камышинском районе Волгоградской области России

См. также 

 
 
 Ионовское